De voorspelling (David Eddings), oorspronkelijke titel Pawn of Prophec, een Amerikaans boek
 De voorspelling (Evert Hartman), een Nederlands jeugdboek
 De voorspelling (Marcus Sedgwick), oorspronkelijke titel The Foreshadowing, een Brits boek
 De voorspelling (De Rode Ridder), een Belgisch stripverhaal